Do or Die (filme de 1991)
 Do or Die (filme de 2003)
 Do or Die (seriado)
 Do or Die (canção)
 Do or Die (álbum)
Desambiguação